Mount Hay kan syfta på följande:

 Mount Hay, Antarktis , berg i Antarktis
 Mount Hay, British Columbia, berg i Kanada
 Mount Hay, New South Wales, berg i Australien